Мариям Тохтахановна Семятова (22 мая 1916, село Каратурук, ныне Енбекшиказахский район, Алматинская область, Казахстан — 4 мая 1967, Алма-Ата, Казахская ССР) — уйгурская советская актриса, народный артист Казахской ССР (1954), заслуженный артист Казахской ССР (1945).

Биография 
Начала сценический путь ещё школьницей с участия в художественной самодеятельности. В 1935 году училась в Алма-Атинском педагогическом училище, в 1937 году занималась в студии при Уйгурском музыкально-драматическом театре.

В 1935-1967 годах она была актрисой труппы Уйгурского музыкально-драматического театра, дебютировала на профессиональной сцене в роли служанки Телли в музыкальной драме «Аршин мал алан» У. А. Гаджибекова. Исполняла в театре роли: Анархан, Гульзара, Лейлихан, Маимхан («Анархан» Д. Асимова и А. Садырова), Зухра («Тахир и Зухра» С. Абдуллы), Шавахан («Сыдыр палуан» А. Махпирова), Малике («Герип и Санам» И. Саттарова и В. И. Дьякова), Ширин («Фархад и Ширин» Назыма Хикмета), Майсара («Бай и бедняк» Х. Н. Хамзы), Айни («Алжир — родина моя» А. О. Гинзбурга), Мария Александровна («Семья» И. Ф. Попова), Агафья Тихоновна («Женитьба» Н. В. Гоголя). В годы Великой Отечественной войны исполняла также мужские роли.

Также успешно выступала в спектаклях по произведениям казахских драматургов в ролях: Баян («Козы Корпеш — Баян сулу» Г. М. Мусрепова), Майра («Майра» А. Тажибаева). Выступала также в музыкальных спектаклях, была солисткой вокально-танцевального ансамбля Уйгурского музыкально-драматического театра.

С 1942 года являлась членом Компартии. Избиралась депутатом Верховного Совета Казахской ССР 4-го созыва.

Награды 
 орден «Знак Почёта» (03.01.1959)
 народный артист Казахской ССР (1954)
 заслуженный артист Казахской ССР (1945)

Примечания 

Заслуженные артисты Казахской ССР
Народные артисты Казахской ССР
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 4-го созыва
Персоналии:Уйгуры